Segunda División de Chile kan syfta på:
 Primera B de Chile – den näst högsta divisionen i fotboll för herrar i Chile, som tidigare hette Segunda División 1951–1996
 Segunda División Profesional de Chile – den tredje högsta divisionen i fotboll för herrar i Chile, bildad inför säsongen 2012